Jacobus de Jong (politicus), ambtenaar en politicus in Suriname (1816-1878)
 Koos de Jong, Nederlands zeiler (1912-1993)